Клековача се може односити на:

 Клековача (планина), планина у Босанској Крајини, БиХ (1.961 m)
 Клековача (ракија), врста ракије која се производи од плода клеке
 Планинарско друштво Клековача, планинарско друштво из Приједора, Република Српска, БиХ

Види још 
 Клека